Canistrum ist 

 Canistrum (Pflanzengattung), eine Gattung innerhalb der Familie der Bromeliengewächse (Bromeliaceae)
 Canistrum (Schneckengattung), eine Gattung der Schnecken